H.P.Th.M. Willems (*1947); voormalig burgemeester van onder andere Heusden: Henk Willems (politicus)
 H. Willems (*1943); voetballer die van 1962 tot 1966 bij NEC speelde: Henk Willems (voetballer)